LXX – Septuaginta, pierwsze tłumaczenie Strego Testamentu
 LXX – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Olkuskiej